Signet (zegel) - de kleinste vorm van een zegel.
 Lada Signet - een automodel